Esta é uma lista de Futebolistas do Club Sport Marítimo.

Por temporada

2021-22

2020-21

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17 

Club Sport Marítimo